Сбо́рная Казахста́на по футбо́лу () — команда, представляющая Казахстан на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Казахстанская федерация футбола. Федерация футбола Казахстана является членом ФИФА с 1994 года, УЕФА — с 2002 года. Домашние матчи проводит на стадионах «Астана Арена» и «Центральный».

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Самат Смаков — 76; лучший бомбардир сборной — Руслан Балтиев (13 мячей).

По состоянию на 23 июня 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 114-е место, а в рейтинге УЕФА на 14 декабря 2022 года — 30-е.

История

Дебют в АФК 
До 16 декабря 1991 года казахстанские игроки выступали за сборную СССР, а также играли за сборную Казахской ССР на летних Спартакиадах народов СССР. 1 июня 1992 года команда сыграла свой первый международный матч против сборной Туркмении. Сборная Казахстана под руководством Бахтияра Байсеитова победила со счётом 1:0. На Кубке Центральной Азии в 1992 году занимала 1-е место. В 1994 году после годового перерыва сборная вернулась на футбольное поле.

Первую игру в официальном турнире под эгидой ФИФА сборная провела 14 июня 1996 года в рамках отборочного турнира к Кубку Азии. Команда попала в группу с Сирией и Катаром. В первом матче «ястребы» победили Катар 1:0. Это был единственный гол в том отборе: в следующих матчах команда потерпела три поражения и пропустила шесть «сухих» мячей.

В отборе к ЧМ-1998 сборная играла в группе с Ираком и Пакистаном. Первый был побежден 2:1 и 3:1, а второй — 3:0 и 7:0 соответственно. Во втором раунде в группе с Республикой Корея, Узбекистаном, ОАЭ и Японией Казахстан занял последнее место, победив один раз, с тремя ничьими и четырьмя поражениями.

В первом раунде отбора к Кубку Азии 2000 года в группе с командами Катара, Иордании, Палестины и Пакистана «ястребы» стали вторыми, отстав от сборной Катара на одно очко. В отборе к чемпионату мира 2002 года с командами Ирака, Непала и Макао Казахстан набрал равное с Ираком количество очков, но уступил первое место по дополнительным показателям.

УЕФА (с 2002 года) 
В 2000 году Федерация футбола Казахстана посчитала малоперспективным в плане развития футбола в стране нахождение в АФК и приняла решение о своём стремлении к переходу в УЕФА. 25 апреля 2002 года Казахстан был принят в УЕФА. В связи со сменой ассоциации, Казахстан не участвовал в отборочных турнирах к Кубку Азии и чемпионату Европы 2004 года, решив играть исключительно товарищеские матчи.

В декабре 2002 года главным тренером национальной сборной был назначен российский специалист Леонид Пахомов, ставший первым зарубежным тренером в истории команды. В отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года Казахстан впервые играл в еврозоне. Там его ждал провал: в группе со сборными командами Украины, Турции, Дании, Греции, Албании и Грузии казахстанцы набрали всего одно очко в 12 матчах и заняли последнее место.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года в группе с Польшей, Португалией, Арменией, Азербайджаном, Финляндией, Сербией и Бельгией казахстанцы заняли шестое место, одержав две победы над командами Сербии (2:1) и Армении (1:0), и набрав 10 очков.

Победа в матче против команды Сербии стала первой для Казахстана в рамках официальных турниров под эгидой УЕФА. Матч состоялся 24 марта 2007 года на Центральном стадионе Алма-Аты. Голы на счету Кайрата Аширбекова и Нурбола Жумаскалиева.

В 2010 году после четырёх поражений в отборочном цикле к чемпионату Европы 2012 года сборная Казахстана не стала продлевать контракт с Берндом Шторком. В начале 2011 года новым главным тренером сборной стал чешский специалист Мирослав Беранек. В первом матче под его руководством команда сыграла вничью 1:1 со сборной Белоруссии. 3 июня казахстанцами была обыграна команда Азербайджана 2:1, но в ответной встрече они уступили со счётом 2:3.

Текущий турнир 
Лига наций УЕФА 2022/2023 проходит с 2 июня 2022 года по 18 июня 2023 года. Групповой этап турнира пройдет с 2 июня по 27 сентября 2022 года, а финальная часть с 15 по 18 июня 2023 года. Жеребьевка групповой стадии прошла 16 декабря 2021 года в Монтрё.

24 марта 2022 года в матче Лиги наций сборная Казахстана выиграла официальный матч впервые за полтора года, одержав победу над сборной Молдовы со счётом 2:1. До этого команда провела 13 официальных матчей, ни в одном из которых не смогла одолеть соперника — 4 ничьи и 9 поражений. 29 марта 2022 года переиграла команду Молдовы по результатам двух матчей, отметившись первой удачной серией пенальти в официальных играх. Основное время завершилось со счетом 0:1, серия послематчевых 11-метровых ударов — со счетом 5:4.

Лига Наций (группа C3)

Группа C3 
Команды расположены в соответствии с регламентом турнира (правка внесена 25.09.2022)

Десять последних матчей 

 д — матч в Казахстане (домашний)
 г — матч на поле соперника (гостевой)
 н — матч на нейтральном поле
 ТМ — товарищеский матч

 ЛН-2020/21 — Лига наций УЕФА, 2020/21
 ЛН-2022/23 — Лига наций УЕФА, 2022/23
 пен. — гол забит с пенальти
 а/г — автогол

История выступления на турнирах 
До 1992 года казахстанские игроки выступали за сборную СССР. Отборочный турнир к первенству планеты 1994 года команда пропустила так как на момент его начала не являлась членом ФИФА. Казахстан не участвовал также на Евро-2000, так как команда не была членом УЕФА. В связи со сменой азиатской ассоциации на европейскую Казахстан не принимал участия в отборочных турнирах к Кубку Азии и чемпионату Европы 2004 года. Сборной Казахстана ни разу не удавалось пробиться ни на континентальное, ни на мировое первенство.

На чемпионатах мира

На Кубках Азии и чемпионатах Европы

Лига наций

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Магомедом Адиевым для участия в матчах против сборной Словении (23 марта 2023) и  сборной Дании (26 марта 2023).
 Игры и голы приведены по состоянию на 12 марта 2023 года:

Рекордсмены 
Ниже приведены списки рекордсменов по числу проведённых матчей за сборную, а также по числу забитых голов. Данные приведены по состоянию на 19 ноября 2022 года.

 По количеству матчей

 По количеству голов

Примечания

 (•) — пометка для действующих футболистов

Тренерский штаб 
Данные в разделе актуальны на 17 марта 2021 года.

Главные тренеры 
 По состоянию на 19 ноября 2022.

Рейтинг ФИФА по годам 

Источник: FIFA/Coca-Cola World Ranking History

Статистика матчей 
Ниже приведена статистика выступлений национальной команды Казахстана против сборных команд других стран. Данные откорректированы по состоянию на 19 ноября 2022 года.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Федерации футбола Казахстана
 Страница на официальном сайте ФИФА

Казахстан